Letalnica Čertak je smučarska letalnica v Harrachovu na Češkem. Zgrajena je bila leta 1979, prenovljena pa 1992. Na njej sta bila postavljena dva svetovna rekorda in sicer v letih 1980 in 1983. Trenutni rekord znaša 214,5 m Mattija Hautamäkija iz leta 2002 in Thomasa Morgensterna iz leta 2008. Leži na dokaj neugodni vetrovni legi, zato uporabljajo zaščitno zaveso. Letalnica je štirikrat gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, od leta 1985 pa občasno gosti svetovni pokal.

Zmagovalci

Svetovna prvenstva v poletih

Svetovni pokal 

 Leta 1992 je tekma štela tako za svetovno prvenstvo kot svetovni pokal.

Rekord skakalnice

Smučarske letalnice
Šport na Češkem
Harrachov
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1979